Lars Jansson heter flera personer:

 en författare och tecknare, bror till Tove Jansson, se vidare Lars Jansson (författare).
 en jazzmusiker och kompositör, se vidare Lars Jansson (jazzmusiker).
 en universitetslektor och författare i Göteborg, se vidare Lars Jansson (ekonom).
 en ishockeyspelare i MODO Hockey, se vidare Lars Jansson (ishockeyspelare).